Валентина Александровна Строганова (23 января 1930 — 16 сентября 2017) — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1981).

Биография 
Валентина Строганова родилась 23 января 1930 года.

Училась в студии при Ярославском театре им. Ф. Волкова, по окончании которой в 1950 году была принята в Саратовский ТЮЗ.

За годы работы в театре Валентина Александровна сыграла более ста ролей, разных по жанру, характеру и объёму. Актриса создавала глубоко выразительные образы.

Признание и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1981)
 В 1999 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 2005 — Специальный приз Экспертного совета III фестиваля «Золотой Арлекин» «За верное и преданное служение театру»

Творчество

Роли в театре

Саратовский ТЮЗ 
 «Три сестры» А. П. Чехова — Ирина
 «Иркутская история» А. Н. Арбузова — Валентина
 «Традиционный сбор» В. С. Розова — Агния
 «На дне» М. Горького — Настя
 «Любовь Яровая» Тренёва — Панова
 «Деревья умирают стоя» Алехандро Касона. Режиссёр: Ю. П. Киселёв — Бабушка
 «Банкрот» А. Н. Островского — Аграфена Кондратьевна
 2003 — «Наливные яблоки» по пьесе А. Н. «Правда хорошо, а счастье лучше». Режиссёр: А. Я. Соловьёв — Мавра Тарасовна
 2005 — «Вечно живые» В. С. Розова. Режиссёр: А. Я. Соловьёв — Варвара Капитоновна
 2008 — «Поздняя любовь» А. Н. Островского. Режиссёр: А. Я. Соловьёв — Фелицата Антоновна Шаблова

Фильмография 
  — Без права на пощаду

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Золотой арлекин»
Персоналии:Саратовский ТЮЗ